Начиная с розыгрыша 1965 года долгое время финальный турнир Чемпионата наций КОНКАКАФ стал собирать 6 участников, поскольку претендентов на участие было больше, они проходили отсев в отборочном турнире. Отборочный турнир был сыгран в Сан-Сальвадоре по круговой системе.

Матчи

Итоговая таблица 

  завоевал путёвку в финальный турнир;
  получила путёвку, как хозяйка чемпионата;
  получила путёвку, как действующий чемпион КОНКАКАФ.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1965 на RSSSF

1965